Tenisový turnaj smíšené čtyřhry US Open 2007 se konal od 27. srpna do 9. září 2007 v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové ve Flushing Meadows.

Titul měli obhajovat Martina Navrátilová a Bob Bryan, ale Navrátilová na konci roku 2006 ukončila sportovní kariéru. Bryan byl partnerem Taťány Golovinové a prohráli ve druhém kole se Saniou Mirzaovou a Mahešem Bhúpatím. Vyhráli Viktoria Azarenková a Max Mirnyj, když ve finále porazili pár Meghann Shaughnessyová a Leander Paes 6–4, 7–6. Pro Azarenkovou to byl první grandslamový titul.

Nasazení párů 
V závorce je kolo, ve kterém pár vypadl.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 US Open
 Seznam vítězů smíšené čtyřhry na US Open
 US Open 2007 - mužská dvouhra
 US Open 2007 - ženská dvouhra
 US Open 2007 - mužská čtyřhra
 US Open 2007 - ženská čtyřhra

Reference 
 Pavouk 

US Open 2007